Dublin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dublin Township (Minnesota)
 Dublin Township (North Dakota)
 Dublin Township (Ohio)
 Dublin Township (Pennsylvania)